ВРТ (Военно-революционный трибунал) — чрезвычайный судебный орган.
 ВРТ (Вегето-резонансное тестирование) — псевдонаучное направление в альтернативной медицине.
 ВРТ (Вспомогательная репродуктивная технология) — собирательное название медицинских технологий, методов лечения и процедур, направленных на достижение беременности пациенткой, при которых отдельные или все этапы зачатия осуществляются вне организма будущего родителя. Применяются при бесплодии.